Qi (concept) (氣), een concept uit de Chinese cultuur, doorgaans gedefinieerd als levenskracht of spirituele energie.
 Qi (staat), Staat in het oude China.
 Qi-dynastie, dynastie die eindigde in het jaar 502. 
 Qi (standaard), een standaard over draadloos opladen

QI kan verwijzen naar:
Queteletindex (afgekort QI) of body-mass index (BMI)
QI (BBC), ofwel Quite Interesting, een comedykennisquiz uitgezonden door de BBC. 
QI (VARA), Nederlandse versie van bovenstaande kennisquiz, uitgezonden door de VARA.